Ласкано (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 11,37 км². Население — 5 348 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

История 
Город основан в 1053 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Lazcano
 Lazcano en Google Maps
 Página de Lazcano

Муниципалитеты Гипускоа